Acalitus är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Hartford Hammond Keifer 1965. Acalitus ingår i familjen Eriophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Acalitus